3. Светско првенство у рукомету за жене 1965. одржано је у Западној Немачкој од 7. новембра до 13. новембра у организацији ИХФ.

На првенству је учествовало 8 репрезентација подељених у две групе по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу). Четвртопласирани из група су играли за 7. место, трећепласирани за 5. место, другопласирани за 3. место, а победници група су играли финалну утакмицу за првака света.

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Ђерђне Гурциш (), Агнеш Бабош (), Ђерђина Ченки (), Магдолна Јона (), Агнеш Хануш (), Ержебет Ленђел (), Јенона Шмит (), Ана Ротмел (), Марта Балог (), Каролина Хајек (), Марта Гиба (), Илона Игнац (), Јозефина Ромањи (), Тренер: Бодог Терек ()

Види још 
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 www.ihf.info - СП 1965

Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Западној Немачкој
Рукомет у 1965.